Karl Bichler ist der Name folgender Personen:

* Karl Bichler (Politiker) (1873–1931), österreichischer Politiker (CSP)
 Karl-Horst Bichler (* 1933), deutscher Arzt und Autor historischer Schriften